Акеропита (ахиропиита : «ἀ-» — отсутствие или отрицание, «χείρ» — рука, «ποιείν» — творить) — предметы, которые «не сделаны человеческой рукой». В христианстве используется для обозначения икон, сакральных изображений, которые принято считать имеющими божественное происхождение. Эти изображения уже не являются творением художника и считаются реликвиями.

Самые известные акеропиты 
 Спас Нерукотворный — плат, на котором отпечатался лик Иисуса Христа.
 Плат Вероники — плат, на котором отпечатался лик Иисуса Христа во время шествия на Голгофу.
 Туринская плащаница — плащаница, на которой запечатлился силуэт, который считают принадлежащим Иисусу. Находится в Туринском соборе.
 Сударь (Плат) — плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
 Лиддская икона Божией Матери, появившаяся, по преданию, на столбе церкви в городе Лидда.
 Изображение Девы Марии Гваделупской, находится в Храме Пресвятой Девы (базилика де Нуэстра Сеньора де Гваделупе), Гваделупа, Мехико, Мексика.

Ссылки 
 

 

Христианские реликвии
Типы икон